Глад је осећај у организму изазван недостатком хране.
Глад је име бугарског војводе, који је владао Банатом у деветом и десетом веку.
Глад је друштвена непогода изазвана недовољном количином хране ширих размера.
Глад (филм из 2008), филм